Roptrocerus är ett släkte av steklar som beskrevs av Julius Theodor Christian Ratzeburg 1848. Roptrocerus ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Roptrocerus